Karnofsky ist der Nachname von:
David A. Karnofsky (1914–1969), US-amerikanischer Onkologe
Eva Karnofsky (* 1955), deutsche Journalistin und Schriftstellerin